

Липів Ріг — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Липів Ріг — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці